La Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge (selon les pays) est le nom courant du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR), ou de l'une de ses institutions.

Institutions 

Beaucoup de pays mènent des actions humanitaires sous l'égide du MICR. Plusieurs institutions y sont rattachées :
 Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), organisation internationale humanitaire, créée en 1863 à Genève ;
 La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), dont sont membres 191 sociétés nationales, parmi lesquelles :
 Croix-Rouge allemande (DRK),
 Croix-Rouge américaine (ARC),
 Croix-Rouge australienne,
 Croix-Rouge de Belgique (CRB, ou RKV de son sigle bilingue français/néerlandais « Croix-Rouge, Rode Kruis Vlaanderen »),
  (BRCS),
 Croix-Rouge canadienne
 Croix-Rouge chinoise,
 Croix-Rouge française (CRF),
 Croix-Rouge indonésienne ou Palang Merah Indonesia (PMI),
 Croix-Rouge luxembourgeoise,
 Croix-Rouge monégasque,
 Étoile de David rouge ou Magen David Adom (MDA), société nationale israélienne,
 Croissant-Rouge palestinien,
 Croix-Rouge polonaise (PCK),
 Croix-Rouge suisse,
 Croissant-Rouge arabe syrien,
 Croix-Rouge néo-zélandaise,
 .

Toponymie 
 Croix-Rouge est un toponyme courant.
 Un quartier de Paris a longtemps porté ce nom, qu'il a donné :
 à une station du métro parisien, la station Croix-Rouge aujourd'hui désaffectée,
 à une section révolutionnaire de 1790 à 1793,
 au carrefour de la Croix-Rouge, devenu depuis 2005 place Michel-Debré.
 La Croix-Rouge, quartier à Marseille.
 Square de la Croix-Rouge à Bruxelles.
 Immeuble Croix-Rouge à Uccle (Bruxelles)
 Quartier Croix-Rouge à Reims.

Divers 
 La croix rouge et le croissant rouge sont des emblèmes de la Croix-Rouge, placés sur les véhicules et bâtiments humanitaires et médicaux, afin de les protéger contre une attaque militaire.
 La Croix-Rouge a donné son nom au timbre-poste français Croix-Rouge émis au profit de la Croix-Rouge française.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge